Kadavy ist der Familienname folgender Personen:

 Caryn Kadavy (* 1967), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Timothy J. Kadavy (* 1963), US-amerikanischer General